Потісарат () — ім'я лаоських монархів. Відомі носії:
 Потісарат I — 17-й король Лансангу
 Потісарат II — 26-й король Лансангу